Râul Dragu se poate referi la:

 Râul Dragu, Almaș
 Râul Dragu, Calul

Vezi și 
 Dragu, sat în județul Sălaj
 Râul Drăgan (dezambiguizare)
 Dragu (nume de familie)

Toponime românești